Juri Nesterow ist der Name folgender Personen:

* Juri Igorewitsch Nesterow (* 1967), russischer Handballspieler
 Juri Jewgenjewitsch Nesterow, russischer Mathematiker